Bornstedt (Börde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Bornstedt (bij Eisleben), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt